El municipio de Mound (en inglés: Mound Township) es un municipio ubicado en el condado de Miami en el estado estadounidense de Kansas. En el año 2010 tenía una población de 729 habitantes y una densidad poblacional de 8,75 personas por km².

Geografía 
El municipio de Mound se encuentra ubicado en las coordenadas . Según la Oficina del Censo de los Estados Unidos, el municipio tiene una superficie total de 83.33 km², de la cual 82,86 km² corresponden a tierra firme y (0,56 %) 0,47 km² es agua.

Demografía 
Según el censo de 2010, había 729 personas residiendo en el municipio de Mound. La densidad de población era de 8,75 hab./km². De los 729 habitantes, el municipio de Mound estaba compuesto por el 98,22 % blancos, el 0,82 % eran afroamericanos, el 0,27 % eran amerindios, el 0,14 % eran isleños del Pacífico, el 0,27 % eran de otras razas y el 0,27 % eran de una mezcla de razas. Del total de la población el 1,1 % eran hispanos o latinos de cualquier raza.

Referencias

Enlaces externos 

Municipios de Kansas
Localidades del condado de Miami (Kansas)